FRB steht für:
 Belgisches Französisch, historischer Ethnologue-Code
 Fast Radio Burst, in der Astronomie eine blitzartige Erscheinung von Radiowellen.
 Federal Reserve Board of Governors, Aufsichtsführendes Gremium  über das US-amerikanische Staatsbanken-System Federal Reserve System.
 Forbes Airport (IATA-Code), ein Regional-Flugplatz nahe Forbes (New South Wales), New South Wales, Australien.
 Frische Rahmbutter, Markenname für Molkereierzeugnis in der DDR

Abkürzung